Municipio de Crook puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Crook (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Drew.
 Municipio de Crook (condado de Hamilton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.